Ekis eller "ekis" kan syfta på:

 Ekis (curling) – en curlingterm

Personer
Helge Ekroth, Helge "Ekis" Ekroth (1892–1950), en fotbollsspelare
Kajsa Ekis Ekman, (1980–), en svensk kulturjournalist, debattör och författare